Начерк - будь-що незакінчене, намічене тільки у загальних рисах. 

 Начерк (малюнок) - Малюнок, який намічає тільки загальні риси того, що планується зобразити. Вид первісних малюнків

 Начерк - нарис, зарис, шкіц, ескіз.

Джерела
 Начерк у художній творчості